Колин Доннелл (; род. 9 октября 1982, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Доннел родился в Сент-Луисе, штат Миссури. У него есть два старших брата. Имеет ирландское и французское происхождение. Он рос очень музыкальным ребёнком и любил играть в школьных спектаклях. В семнадцатилетнем возрасте Доннел начал брать уроки игры на гитаре и серьёзно заниматься пением. Первое появление Доннела на сцене связано со старшей школой, где он не только пел в школьном хоре, но и выступал на сцене в качестве жонглёра и исполнял сложные цирковые трюки. В 2005 году он окончил Университет Индианы, после чего началась его профессиональная сценическая карьера.

Карьера 
Доннел многократно гастролировал по стране с такими известными мюзиклами как — «Мама Мия» и «Злая». Его первым выступлением на Бродвее была роль Хэнка Маджевски в мюзикле «Парни из Джерси». Доннел принимал участие и был актером основных составов в мюзиклах «Встреть меня в Сент-Луисе», «Безумства», а за роль в «Что бы ни случилось» был номинирован на премию в категории «Выдающийся актёр мюзикла». Первая роль на телевидении была сыграна в сериале 2011 года «Пэн Американ». Этот дебют позволил ему получить роль в проекте «Стрела», вышедшем на экраны в 2012 году.

В 2015 году Доннел получил одну из основных ролей в сериале NBC Клиника Чикаго.

Личная жизнь 
Доннел женат на актрисе Патти Мурин, бракосочетание состоялось 19 июня 2015 года в Нью-Йорке

Фильмография

Телевидение

Театр

Примечания

Ссылки